Коапал Чико има више значења:

 Коапал Чико (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коапал Чико (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику